Bernières heißen folgende Gemeinden in Frankreich:
 Bernières, Gemeinde im Département Seine-Maritime

mit Namenszusatz:
 Bernières-d’Ailly, Gemeinde im Département Calvados
 Bernières-le-Patry, ehemalige Gemeinde im Département Calvados
 Bernières-sur-Mer, Gemeinde im Département Calvados
 Bernières-sur-Seine, Gemeinde im Département Eure

Bernières, de Bernieres oder de Bernières ist der Familienname folgender Personen:
 Louis de Bernières (* 1954), britischer Schriftsteller
 Jean de Bernieres-Louvigny (1602–1659), französischer Mystiker